Аннэус Скьёдт ()
 Скьёдт, Аннэус (1888—1972) — норвежский юрист и участник движения Сопротивления.
 Скьёдт, Аннэус (1920—2014) — норвежский адвокат, военный деятель, бизнесмен, писатель.